John Morris – brytyjski prawnik i polityk, członek Partii Pracy
 John Morris – kanadyjski curler z Calgary, mistrz olimpijski 2010
 John Morris – amerykański kompozytor ścieżek dźwiękowych
 John Morris – brytyjski historyk